Боун — фамилия. Известные носители:

 Боун, Арчи (1882—1958) — английский футболист.
 Боун, Борден Паркер (1847—1910) — американский философ.
 Боун, Келси (род. 1991) — американская баскетболистка.

См. также 
 Боун (комикс)